Військово-облікова спеціальність (ВОС)
 Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (ВОС)
 Вос — муніципалітет у Франції.